Humaitá, comune dello stato brasiliano dell'Amazonas
Humaitá, comune dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul
Humaitá, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile
Humaitá, distretto del dipartimento di Ñeembucú in Paraguay